Norgesserien 1938/1939 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1938/1939.

Distrikt I

Distrikt II

Grupp A

Grupp B

Matcher om slutsspelsplats
21 maj 1939: Nydalen - Skeid 0-3
25 maj 1939: Skeid - Nydalen 2-2 (sammanlagt 5-2)

Distrikt III

Distrikt IV

Grupp A

Grupp B

Matcher om slutsspelsplats
21 maj 1939: Odd - Ørn 0-3
26 maj 1939: Ørn - Odd 1-2 (sammanlagt 4-2)

Distrikt V

Grupp A

Grupp B

Matcher om slutsspelsplats
26 maj 1939: Stavanger - Flekkefjord 1-0
29 maj 1939: Flekkefjord - Stavanger 2-3 (sammanlagt 2-4)

Distrikt VI

Distrikt VII

Distrikt VIII

Slutspel

Kvartsfinaler
4 juni 1939:
Hamar - Fredrikstad 2-1
Skeid - Ørn 5-0
Hardy - Stavanger 2-2
Rosenborg - Kristiansund 5-1 

11 juni 1939:
Fredrikstad - Hamar 4-1 (sammanlagt 5-3)
Ørn - Skeid 4-3 (sammanlagt 4-8)
Stavanger - Hardy 3-5 (sammanlagt 5-7)
Kristiansund - Rosenborg 2-2 (sammanlagt 3-7)

Semifinaler
25 juni 1939: 
Rosenborg - Skeid 0-1
Hardy - Fredrikstad 1-1 efter förlängning 
Omspel
2 juli 1939 Fredrikstad - Hardy 2-2 efter förlängning
9 juli 1939 Hardy - Fredrikstad 2-3

Finaler
16 juli 1939: Fredrikstad - Skeid 2-1 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar
rsssf.no

Förklaringar
S = spelade matcher V = vinster = O = oavgjorda F = förluster + - = målskillnad P = poäng. 

1938 i Norge
1939 i Norge
Fotbollssäsongen 1938/1939
1938/1939